La Oración a la Bandera puede referirse a:

 La Oración a la Bandera Salvadoreña de David J. Guzmán (El Salvador).
 La Oración a la Bandera de Joaquín V. González (Argentina).